Gottheiner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gottheiner (1878–1947), deutscher Architekt
 Elisabeth Altmann-Gottheiner (1874–1930), deutsche Frauenrechtlerin und eine der ersten deutschen Hochschullehrerinnen
 Georg Gottheiner (1879–1956), deutscher Politiker (DNVP) und Verwaltungsjurist
 Paul Gottheiner (1838–1919), deutscher Architekt und Baubeamter